Чемпионат Колумбии по футболу 1982 — 35-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 8 лучших команд, разыгравших чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Группа А

Турнирная таблица

Группа В

Турнирная таблица

Финальный турнир

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1982 на RSSSF

1982
Футбол в Южной Америке в 1982 году
1982 год в Колумбии